ścieżka zdrowia – urządzenia rekreacyjne stawiane w Polsce zwykle w miejskich parkach
 ścieżka zdrowia – określenie na pewną formę tortur stosowanych w okresie PRL